Durbe může znamenat:
 Durbe – město v Lotyšsku
 Durbe (jezero) – jezero v Lotyšsku
 Durbe (řeka) – řeka v Lotyšsku